Septfontaines kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Septfontaines, Doubs, departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Luxemburg 

 Septfontaines, Luxemburg, Canton de Capellen,